

Zoologia
Lepre (Lepus) – genere di mammiferi dell'ordine Lagomorpha
Lepre europea (Lepus europaeus)
Lepre artica (Lepus timidus)
Lepre californiana o Lepre del deserto (Lepus californicus)
Lepre del Capo o Lepre africana (Lepus capensis)
Lepre saltatrice del Capo (Pedetes capensis)
Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus)

Persone 
Aurelio Lepre – storico e docente italiano
Bruno Lepre – politico italiano
Francesco Lepre – judoka italiano
Gianni Lepre – produttore televisivo, regista teatrale e cinematografico italiano

Altro
Lepre – costellazione meridionale visibile sotto Orione
Lepre – in lingua inglese pacemaker, ovvero l'atleta che in una gara di corsa prolungata è deputato a mantenere elevata l'andatura affinché il tempo realizzato dal vincitore sia di livello
 Lepre – figura araldica

Pagine correlate 
Lepri

Altri progetti